Жовтяниця — жовте забарвлення шкіри, слизових оболонок, склер, що відбувається внаслідок порушення пігментного обміну з підвищенням рівню білірубіну в крові. Входить до поняття синдром жовтяниці. Синдром жовтяниці є проявом різних захворювань, в тому числі хвороб печінки; також може входити до назви стану, при якому відбувається (зокрема, гемолітична жовтяниця);
 Жовтяниця новонароджених — поява жовтяничного забарвлення шкіри і слизових оболонок у дітей в перші дні їх життя;
 Ядерна жовтяниця  — пошкодження ЦНС у новонароджених, через надмірне підвищення рівня білірубіну в крові;
 Жовтяниця (рід) — рід трав'янистих рослин родини ломикаменевих;
 Жовтяниця (міфологія) — потвора у слов'янській міфології, що несла людям жовчну хворобу.

Див. також 
 Жовтяниця черговолиста — багаторічна рослина родини Ломикаменевих.

Джерела 
 
 Джон Мерта Справочник врача общей практики. (пер. з англійської John Murtagh General Practice. McGraw-Hill Book Company, Sydney, 1998) «Практика» М., McGraw-Hill Libri Italis srl. — 1230 с., 540 іл. ISBN (en) 0-07452807-6, ISBN 5-88001-030-9